Noir Désir — це збірка французького гурту «Noir Désir».

Треклист 

 Tostaky 
 Alice 
 Sober Song 
 Here It Comes Slowly 
 Ici Paris 
 Lolita Nie En Bloc 
 En Route Pour La Joie 
 Back To You 
 La Rage 
 Les Ecorchés 
 The Holy Economic War 
 A L'Arrière Des Taxis 
 It Spurts 
 Le Fleuve 
 I Want You

Посилання 
 Слова (фр.)

Альбоми Noir Désir